Барбейра́к ()

  — французский юрист и философ.
  — французский врач.

Примечания